Діо́кл (; ) — грецьке та римське чоловіче ім'я.
 Діокл — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології.
 Діокл — знаний давньогрецький геометр і математик, що жив у III—II століттях до н. е.
 Діокл Каристський — відомий давньогрецький лікар.
 Діокл Кнідський — давньогрецький філософ.
 Діокл Коринфський — давньогрецький спортсмен, що виграв у стадіонному бігу Олімпійські ігри 728 року до н. е.
 Діокл Мессенійський — давньогрецький спортсмен, що виграв у стадіонному бігу Олімпійські ігри 756 року до н. е.
 Діокл — давньогрецький письменник.
 Діокл — давньогрецький історик.
 Діокл Сиракузький — давньогрецький правник, політичний і військовий діяч V століття до н. е.
 Гай Апуллей Діокл — легендарний колісничий у період Римської імперії.
 Діоклетіан — римський імператор, що мав при народженні ім'я Діокл.